W Polsce
 Jurowce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok 
 Jurowce – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Jurowce – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Jurowce – gromada w powiecie białostockim
 Jurowce – gromada  w powiecie sanockim